Chileense Burgeroorlog (1829-1830)
 Chileense Burgeroorlog (1891)